Né pour tuer (Born to Kill), film américain de Robert Wise sorti en 1947 ;
 Né pour tuer (Nato per uccidere), film italien d'Antonio Mollica sorti en 1967.